Miejscowości w Polsce w tym 2 części miast 
 Osiniec – osada leśna w województwie śląskim, w powiecie kłobuckim, w gminie Popów
 Osiniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. czarnkowsko-trzcianeckim, w gminie Trzcianka 
 Osiniec – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. gnieźnieńskim, w gminie Gniezno
 Osiniec – osiedle Gniezna
 Osiniec – część Wrocławia

 Inne
 Osiniec – strumień w Polsce, w województwie zachodniopomorskim